«Портрет Дориана Грея» — название фильмов, снятых на основе или по мотивам романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»:

 Портрет Дориана Грея (фильм, 1915) — фильм режиссёра Всеволода Мейерхольда
 Портрет Дориана Грея (фильм, 1945) — фильм режиссёра Альберта Левина
 Портрет Дориана Грея (фильм, 1968) — фильм-спектакль режиссёров Виктора Турбина и Надежды Марусаловой
 Портрет Дориана Грея (фильм, 1970) — фильм режиссёра Массимо Далламано
 Портрет Дориана Грея (фильм, 2005) — фильм режиссёра Дэвида Розенбаума

См. также 
 Грехи Дориана Грея
 Дориан Грей (фильм)
 Дориан Грей. Дьявольский портрет